Grünsee kan verwijzen naar:
Grünsee (Berchtesgadener Land), een meer in Duitsland
Grünsee (Pflersch), een meer in Italië
Grünsee (Zermatt), een meer in Zwitserland